Mackenthun ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Mackenthun (* 1950), deutscher Journalist, Autor und Psychotherapeut
 Gesa Mackenthun (* 1959), deutsche Amerikanistin
 Heinz Julius Mackenthun (1884–1941), deutscher Unternehmer und Politiker (DDP), MdL Preußen
 Silke Mackenthun (* 1962), deutsche Landtagsabgeordnete
 Walter Mackenthun (1882–1948), deutscher Flugpionier